Planaturus är ett släkte av kvalster. Planaturus ingår i familjen Aturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Planaturus